Fa – miejscowość we Francji
 fa – nazwa solmizacyjna dźwięku muzycznego F
 Fa – król chiński
 Fa – marka kosmetyków firmy Henkel
 Federacja Anarchistyczna
 niedokrwistość Fanconiego
 choroba Friedreicha

Zobacz też 
 FA